La Serie A 1913/14 fue la 17.ª temporada del Campeonato Suizo de Fútbol.

Este

Central

Oeste

Final 

FC Aarau ganó el campeonato.

Referencias 
 RSSSF.

1914
Fútbol en 1913
Fútbol en 1914
Suiza en 1913
Suiza en 1914